

Села:
 Раківка — Київська область, Бучанський район
 Раківка — Харківська область, Красноградський район
 Раківка — Херсонська область, Бериславський район

 Раківка — колишнє село у Джулинському районі Вінницької області
 Раківка — колишнє селище у Балаклійському районі Харківської області

Місцевості:
 Раківка — колишнє поселення у Крюківському районі Кременчука
 Раківка — колишнє селище в Донецьку

Річка:
 Раківка (Раків) — річка в межах Львівського та Яворівського районів Львівської області, права притока Вишні (басейн Вісли)